Flemington ist der Name mehrerer Orte:

in Australien:
 Flemington (New South Wales)
 Flemington (Victoria)

in Neuseeland:
 Flemington (Canterbury)
 Flemington (Hawkes Bay)

in den Vereinigten Staaten:
 Flemington (Georgia)
 Flemington (Missouri)
 Flemington (New Jersey)
 Flemington (Pennsylvania)
 Flemington (West Virginia)
 Flemington Township (Polk County, Missouri)